Сапёрная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Латвия 
 Сапёрная улица — улица в Риге.

Россия 
 Сапёрная улица — улица в Калининграде.
 Сапёрная улица — улица в Липецке.
 Сапёрная улица — улица в городе Пушкине.
 Сапёрная улица — улица в городе Самаре.
 Сапёрная улица — улица в Саратове.

Украина 
 Сапёрная улица — улица в Днепре.
 Сапёрная улица — улица в городе Запорожье.
 Сапёрная улица — улица в Севастополе.
 Сапёрная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Сапёрный переулок
 Сапёрный проезд (Москва)